Руан е писта за провеждане на автомобилни състезания, намираща се в Руан, Франция.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Формула 1

Руан-Ест-Есартс
Автомобилни писти във Франция
Нормандия
Основани във Франция през 1950 година